Adolph Strecker – chimico tedesco
 Ignatius Jerome Strecker – arcivescovo cattolico statunitense
 Rainer Strecker – attore tedesco